Jungle Cruise (attractie), een rondvaartattractie in verschillende Disney-parken.
Jungle Cruise (film), een Amerikaanse fantasy-avonturenfilm uit 2021 onder regie van Jaume Collet-Serra, gebaseerd op de gelijknamige attractie.